Puchar Świata w skokach narciarskich 1990/1991 – 12. edycja Pucharu Świata mężczyzn w skokach narciarskich, która rozpoczęła się 1 grudnia 1990 w Lake Placid, a zakończyła 30 marca 1991 w Szczyrbskim Jeziorze.

Kalendarz zawodów

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1990/91
1990 w sportach zimowych
1991 w sportach zimowych